
Termin -{R42}- ima više značenja.

 R-oznake, R42: Može izazvati senzitaciju ako se udiše
 R42 put (Južna Afrika), autoput